Roháčske plesá je národní přírodní rezervace na území TANAPu na Slovensku. Jedná se o skupinu horských ledovcových jezer mezi nimiž jsou dvě největší v Západních Tatrách.

Poloha 
Rezervace zahrnuje stupňovitý ledovcový amfiteátr, ve kterém leží Roháčske plesá až po vrcholy Hrubé kopy a Trech kop jakož i celou Smutnou dolinu. Zahrnuje i závěr Roháčske doliny od spádnice vedené ze sedla Zábrať včetně Ťatliakovy chaty a Ťatliakova plesa.

Předmět ochrany 
Důvodem zřízení je ochrana vysokohorského rostlinstva a živočichů, jakož i atraktivního georeliéfu, který byl vytvářen ledovcem. Jedná se o jediné místo kde na území Československa rostla lnice alpská.

Vyhlášení 
Území bylo vyhlášeno v roce 1974 Ministerstvem kultury Slovenské socialistické republiky na rozloze 451,6600 ha. Ochranné pásmo nebylo stanoveno. Byl zaveden 5. stupeň ochrany.

Odkazy

Literatura

Externí odkazy 
 
 Národní přírodní rezervace Roháčske plesá, Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
 Chránené územia, Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Národní přírodní rezervace v Tatranském národním parku
Chráněná území v okrese Tvrdošín
Zuberec
Západní Tatry
Chráněná území vyhlášená roku 1974